Сульфи́д тита́на — бинарное неорганическое соединение, соль металла титана и сероводородной кислоты с формулой TiS, тёмно-коричневые кристаллы.

Нахождение в природе 
 Найден в природе в качестве вкрапления в метеорите Ямато 691. В качестве минерала получил название «вассонит».

Получение 
 Восстановление водородом при нагревании сульфидов титана:

 Пропускание паров хлорида титана(IV) и сероводорода над раскалённой вольфрамовой нитью:

Физические свойства 
Сульфид титана образует тёмно-коричневые кристаллы с металлическим блеском, устойчивые на воздухе.

Литература 
 

Сульфиды титана